Паниса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 47,34 км². Население — 759 человек (на 2010 год). Расстояние — 53 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Вёй-э-Жиже (Франция, с 1994)

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Turismo en Paniza

Муниципалитеты Сарагосы